Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 2009 відбулись у місті Страсбург (Франція). 

Наталі Деші і Мара Сантанджело виграли титул, у фіналі перемігши пару Клер Феерстен і Стефані Форец з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

Internationaux de Strasbourg, парний розряд
2009
2009 у французькому спорті